Roger (de) Clifford peut se référer à :
 Roger I de Clifford (1221-1286), baron et soldat anglais ;
 Roger II de Clifford (1243-1282), baron et soldat anglais, fils du précédent ;
 Roger de Clifford (1300-1322),  de Clifford, baron et soldat anglais, petit-fils du précédent ;
 Roger de Clifford (1333-1389),  de Clifford, baron et soldat anglais, neveu du précédent ;
 Roger Clifford († 1485), chevalier anglais, arrière-arrière-petit-fils du précédent.